De kleine zeemeermin, het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen
De kleine zeemeermin (beeld), een beroemd standbeeld in Kopenhagen
enkele producties van Walt Disney:
De kleine zeemeermin (1989), een Amerikaanse animatiefilm uit 1989
De kleine zeemeermin (animatieserie), een Amerikaanse animatieserie (1992-1994)
De kleine zeemeermin II: terug in de zee, een Amerikaanse animatiefilm uit 2000
De kleine zeemeermin: Ariel, hoe het begon, een Amerikaanse animatiefilm uit 2008
The Little Mermaid (musical), een Amerikaanse musical uit 1989
De kleine zeemeermin (musical), een Vlaamse musical uit 2004 van Studio 100
De kleine zeemeermin (Pade), een compositie van de Deense componiste Else Marie Pade